

Aziende 
 Sterling Airlines – compagnia aerea low cost danese

Economia 
 Pound Sterling – nome inglese della Lira sterlina, valuta del Regno Unito

Geografia
 Stati Uniti
 Sterling – census-designated place del Borough della Penisola di Kenai, Alaska
 Sterling – capoluogo della Contea di Logan, Colorado
 Sterling – città della Contea di Windham, Connecticut
 Sterling – città della Contea di Whiteside, Illinois
 Sterling – città della Contea di Rice, Kansas
 Sterling – città della Contea di Worcester, Massachusetts
 Sterling – villaggio della Contea di Arenac, Michigan
 Sterling – villaggio della Contea di Johnson, Nebraska
 Sterling – città della Contea di Cayuga, New York
 Sterling – città  della Contea di Comanche, Oklahoma
 Sterling – township della Contea di Wayne, Pennsylvania
 Sterling – città della Contea di Sanpete, Utah
 Sterling – census-designated place della Contea di Loudoun, Virginia
 Sterling – città della Contea di Polk, Wisconsin 
 Sterling – città della Contea di Vernon, Wisconsin
 Sterling City – capoluogo della Contea di Sterling, Texas

Informatica 
 Sterling – programma per la generazione di frattali

Persone
 Bruce Sterling – scrittore statunitense
 Ford Sterling – attore e regista statunitense
 Jan Sterling – attrice statunitense
 Raheem Sterling – calciatore inglese
 Tyrone Sterling – calciatore grenadino

Altro 
 Argento sterling – lega metallica
 Sterling – mitra
 Sterling Archer – personaggio della serie animata Archer